Яир — еврейское имя.
 Иаир — имя нескольких библейских персонажей.
 Яир — псевдоним Авраама Штерна.